Афана́сий Ива́нович Амо́сов (1763, Заостровская волость, Архангельская округа, Двинской уезд, Архангелогородская губерния, Российская империя — 1832, Архангельск, Российская империя) — архангельский купец и общественный деятель, известный кораблестроитель, трижды городской голова Архангельска (с 1811 по 1814 год, с 1819 по 1820 год, с 1823 по 1826 год).

Купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин (1832).

Биография 
Афанасий Амосов родился в Заостровской волости Двинского уезда Архангелогородской губернии в семье крестьянина. В 1878 году записался в архангелогородский посад и купечество 2-й гильдии.

С 1796 по 1799 год выполнял обязанности бургомистра Архангельского городового магистрата, с 1805 по 1806 год был гласным от 1-й части городовых обывателей в городской думе. Также, в 1806 году стал членом учётной конторы, а в 1807 году перешел в купечество 1-й гильдии.

С 1809 года, в период континентальной блокады Великобритании, в Архангельск впервые стали прибывать иностранные корабли. Тогда по просьбе городских властей, Афанасий Амосов, совместно с купцами Василием Алексеевичем Поповым и Вильгельмом Брандтом построил 6 сахарных заводов, потратив до миллиона рублей. Компаньоны стали производить около 120 тысяч пудов сахара, который продавался в Архангельской и соседних губерниях, на Макарьевской и Ирбитской ярмарках.

В 1811 году Амосов впервые занял пост городского головы города Архангельска. Работал в должности в течение трёх сроков (1811—1814, 1819—1820, 1823—1826). Согласно действующему на тот момент городовому положению от 21 апреля 1785 года, он также возглавлял Общую городскую думу и её исполнительный орган — Шестигласную Думу.

Являлся крупным судопромышленником и кораблестроителем. В 1818 году он купил Крыловскую верфь, перестроил её, расширил и полностью реконструировал. При Амосове на верфи работало до 200—250 крестьян из пригородных деревень, действовали якорный завод и две ветряные мельницы.

В 1819 году, как действующий городской голова, встречал посетившего Архангельск Александра I. За хорошее ведение городского хозяйства, по представлению военного губернатора Алексея Федотовича Клокачева, император наградил Амосова бриллиантовым перстнем.

В 1825 году возобновил строительство коммерческих судов. Наибольшую известность имели корабельные мастера Фёдор Резин и Егор Амосов. Однако после смерти Амосова, строительство судов на Быковской верфи прекратилось.

За заслуги перед городом Архангельском в 1832 году был удостоен звания Потомственного почётного гражданина.

Афанасий Амосов скончался в 1832 году в Архангельске.

Семья 
 Жена — Наталья Ивановна Ершова (1771 — после 1837), купеческая дочь. В браке родилось восемь детей.
 Сыновья — Иван, Егор, Григорий, Николай, Александр, Константин. Пятый сын Александр (ум. в 1860 году) — отец известного поэта и публициста Антона Александровича Амосова (10 июня (22 июня) 1854 года — 14 сентября (27 сентября) 1915 года, литературный псевдоним — Архангельский)
 Дочери — Ольга, Екатерина

Награды 
 Бриллиантовый перстень от императора и самодержца Всероссийского Александра I — за хорошее ведение городского хозяйства

Примечания

Ссылки 
 Амосов Афанасий Иванович // Старый Архангельск
 Овсянкин Е. И. Архангельск купеческий. Часть 2 // Современная литература
 Городские головы Архангельска // Портал администрации города Архангельска

Архангельские градоначальники
Купцы Архангельска
Гласные Архангельской городской думы